«ДОБРА ВОДА» — приватне акціонерне товариство, спільне українсько-чеське підприємство з виробництва мінеральних вод.

Засновано 1998.

Розташоване у селі Млинівці Зборівського району Тернопільської області. Воду добувають із глибини 250 м — з артезіанської свердловини.

Основним напрямком діяльності підприємства є виробництво мінеральної природної столової води сильногазованої, слабогазованої, натуральної негазованої а також безалкогольних напоїв на її основі (апельсин, лимон, грейпфрут, яблуко, лимонад, дюшес), та соковмісних безалкогольних напоїв серії «Активна» (вишня, апельсин, лимон). Підприємство також випускає пом’якшену питну воду для дітей з перших днів життя. “Добра вода” постійно працює над розширенням асортименту, нарощуванням виробничих потужностей.

Від початку організації підприємства керівництвом було обрано шлях на випуск продукції високої якості, якості європейського рівня. Адже «Добра вода» – компанія, що входить до європейського холдингу мінеральних вод «Карловарські мінеральні води», що з 1867 року розливає мінеральну воду у відомій здравниці Європи Карлових Варах. Наші партнери є провідними виробниками бутильованої води в центральноєвропейському регіоні. Тому в Україні ми працюємо за європейськими технологіями та стандартами, поширюючи європейську культуру виробництва.
Нашим підприємством вперше на Україні було розроблено технічні умови на виробництво мінеральної натуральної негазованої води, та освоїно її виробництво i реалізацію споживачам. Виробництво такого виду продукції, яка зберігається 12 місяців без консервантів свідчить про високу культуру виробництва, кваліфікацію персоналу, належний санітарний стан на підприємстві.

Як результат - в жовтні 2002 року наше підприємство перше в області отримало міжнародний сертифікат на систему якості ISO 9001-2000. Зараз виробництво нашої води володіє сертифікатом на управління безпечністю харчовими продуктами ISO 22000:2077  та сертифікатом на систему якості  ISO 9001:2009.

Добра вода – це природна мінеральна вода зі збалансованим вмістом мінералів, придатна для щоденного вживання для всієї родини. Джерело Доброї води знаходиться в екологічно-чистому районі. Вода видобувається з 250-ти метрової свердловини та розливається на сучасному обладнанні безпосередньо на місці видобутку.

Воду для виробництва “Доброї води” одержуємо зі свердловини глибиною 250 м з верхньодевонського водоносного горизонту. Свердловина обсаджена трубами з затрубною цементацією. Таким чином експлуатаційний водоносний горизонт надійно ізольований від водоносного шару верхньокрейдових відкладів та поверхневих вод. Вода з цієї свердловини особливо чиста та збагачена кальцієм, який надає їй приємного смаку. Сама свердловина захищена захисною будівлею, навколо будівлі на віддалі 30 м встановлено огорожу охоронної зони.

Підприємство має 3 лінії розливу:
 Лінія №1 продуктивністю – 5000 пл/год. розливає в 0,5 л пляшки;
 Лінія №2 продуктивнісю – 4500 пл/год розливає в 1,5 – 2л. пляшки;
 Лінія №3 продуктивнісю – 400 пл/год розливає в 5л, 6л, 18,9л. пляшки.

Процес виробництва включає очищення води, видув ПЕТ-пляшок, розлив, коркування, етикування, датування, пакування (упаковки по 6, 12), палетування та транспортування на склад. Все обладнання працює в автоматичному режимі.

На підприємстві є власна лабораторія, яка щоденно слідкує за якістю продукції. Щодня беруться проби води для визначення її якості. Перевіряється її хімічний склад на відсутність забруднень. Проводяться посіви для виявлення мікроорганізмів. З кожної зміни на спеціальний склад відбирається одна упаковка продукції, де вона зберігатиметься весь гарантійний термін зберігання.

Відходи підприємства сортуються i здаються на повторну переробку. Що також вказує на європейські стандарти роботи нашого підприємства.

Література 
 

Мінеральні води
Підприємства харчової промисловості Тернопільської області
Підприємства Зборівського району
Підприємства, засновані 1998